Моріс Торез (; 1900 — 1964) — діяч французького і міжнародного робочого і комуністичного руху

 Торез — у 1964-2016 роках назва міста Чистякового Донецької області (Україна). 
 Торез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Торез — залізнична станція Донецької залізниці.

Див. також 
 Торрес
 Тараз